Schoolklas
Sportklas
Klasse (openbaar vervoer)
Eerste klas
Tweede klas
Derde klas
Klasblog
Eri Klas Estisch dirigent

Zie ook 
Klasse (doorverwijspagina)
De Klas, Belgisch televisieprogramma